Miejscowości w USA:
 Rock Falls – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Rock Falls – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Rock Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA:
 Rock Falls (ang. Rock Falls Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Rock Falls (ang. Rock Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln